SES steht für:
 Schweizerische Energie-Stiftung
 Senior Experten Service, deutsche Entsendeorganisation für ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte
 Severely Errored Second, eine „stark gestörte Sekunde“ einer Datenübertragung, siehe G.821 #Fehlerauswertung
 Single European Sky, eine Luftrauminitiative der EU
 Società Elettrica Sopracenerina, Schweizer Energieversorgungsunternehmen
 SES S.A., eine Management-Holding von Satellitenbetreibern
 SES Tlmače, slowakischer Anlagenbauer 
 Socioeconomic status, siehe Sozioökonomischer Status (sozialer Status)
 SPAR European Shopping Centers, österreichischer Betreiber von Shoppingcentern
 Sport Events Steinforth, deutsche Boxpromotionfirma
 Sprachentwicklungsstörung
 Staatliche Ethnographische Sammlungen Sachsen, Dresden
 Stadtentwässerung Stuttgart
 Stirling Energy Systems, US-amerikanischer Solartechnikhersteller
 SCSI Enclosure Services
 SES (Satellit), Satelliten der SES-Serie der SES S.A. 
 Soil Erosion Service, Vorgängerorganisation des Soil Conservation Service bis 1935 (heute nach Umbenennung 1994: „National Resources Conservation Service“)

SeS steht für:
 Selenmonosulfid, eines der Selensulfide

SE-S steht für:
 , ISO-3166-2-Code der schwedischen Provinz

ses steht für:
 Koyra Senni (ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der Songhai-Sprachen im Gebiet um den Niger, Afrika

Ses ist der Familienname folgender Personen:
 Murat Ses (* 1946), türkischer Musiker

Abkürzung